Алексе́й Анато́льевич Козло́в () — российский футболист, защитник. Участник чемпионата мира 2014 года.

Клубная карьера

Ранние годы 
Воспитанник футбола Набережных Челнов, куда переехал с семьёй в раннем возрасте из Петрозаводска. Заниматься футболом начал в челнинской команде «Заря», где его тренером был Геннадий Кадыльский. В 9-м классе подписал свой первый контракт, когда отправился в нижнекамский «Нефтехимик». Играл за «Нефтехимик»-2 в 2002—2003 годах и за команду нефтеперерабатывающего завода (ННПЗ) в 2004 году в любительском первенстве России (зона «Приволжье»). В 16 лет переехал в Германию, где продолжил обучение в юношеской команде «Гамбурга».

С 2004 по 2006 годы выступал за команду «Бергедорф 85» из Бергедорфа в Оберлиге «Север». Затем, с июля по сентябрь 2006 года находился в составе команды «Любек», выступавшей в Региональной лиге «Север».

«КАМАЗ» 
Вернулся в Россию в 2007 году, где начал профессиональную карьеру, пополнив в августе ряды клуба Первого дивизиона «КАМАЗ». До этого играл на первенство города Набережные Челны за команду «Эстар» (по условиям ещё действующего немецкого контракта не имел права играть за профессиональный клуб). В сезоне-2007 сыграл за «КАМАЗ» 2 матча. В следующем году принял участие в 14 играх, забил 1 мяч, в первенстве и ещё 1 встречу сыграл в Кубке России. В том сезоне добился 3-го места в первом дивизионе.

В сезоне 2009 года закрепился в основном составе, провёл за «КАМАЗ» 31 матч и забив 1 гол в первенстве, и ещё 1 встречу сыграл в Кубке страны. Привлёк к себе внимание ряда клубов, в числе которых были московские «Спартак» и «Динамо», а также казанский «Рубин», к переходу в который был близок в августе 2009 года. После завершения первенства Козлов мог пополнить ряды самарских «Крыльев Советов», которые договорились с клубом о трансфере, однако следующий сезон начал снова в «КАМАЗе». Принял участие в 23 играх, в которых забил 1 мяч, в первенстве и 2 матча провёл в Кубке, после чего, в августе 2010 года, покинул клуб, перейдя в «Кубань», при этом в июле того года им снова интересовались «Крылья».

«Кубань» 
Контракт с «Кубанью» Козлов подписал на три года. Дебютировал за новый клуб 21 августа, выйдя в стартовом составе в домашнем матче 25-го тура первенства против «Химок», в той встрече получил рассечение. Всего в сезоне провёл за «Кубань» 13 игр и стал, вместе с командой, победителем Первого дивизиона России. 13 марта 2011 года дебютировал в премьер-лиге в домашнем матче 1-го тура чемпионата против «Рубина».

«Динамо» 
27 февраля 2014 года в последний день трансферного окна перешёл в московское «Динамо», где присоединился к тренеру Дану Петреску, с которым ранее работал в «Кубани». Дебютировал в стартовом составе 9 марта 2014 года в матче против ЦСКА (4:2).

В июне 2015 года выставлялся на трансфер, но остался в «Динамо».

Стал чемпионом первенства ФНЛ 2016/17 и вернулся с «Динамо» в РФПЛ. 24 июня 2019 года клуб объявил, что Козлов покинул команду. За пять лет в «Динамо» Козлов провёл 115 игр, в которых отличился семь раз.

«Ростов» 
3 июля 2019 года было объявлено о переходе Козлова в «Ростов».

«Нижний Новогород» 
9 июля 2021 года Козлов пополнил состав футбольного клуба «Нижний Новогород» на правах свободного агента.

Сборная России 
В 2008 году привлекался к сборам молодёжной сборной России.

19 августа 2011 года был вызван в стан второй сборной России на матч c олимпийской сборной Белоруссии.

24 мая 2013 года получил свой первый вызов в главную сборную России на матч квалификации ЧМ-2014 с Португалией.

Дебют за сборную состоялся 7 июня 2013 в отборочном матче к чемпионату мира 2014 года против сборной Португалии. Выйдя на 31-й минуте матча, он заменил Александра Анюкова.

Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Принял участие в матчах с Бельгией и Алжиром.

Характеристика 
По словам первого тренера Козлова, Геннадия Кадыльского, Козлов — современный универсальный футболист, умеющий подключаться к атакам и надёжно отрабатывающий в обороне, всегда отличавшийся своей мощью и желанием.

Личная жизнь 
Со 2 июля 2011 года женат на Яне Салаховой.

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 14 матчей / 0 голов; 7 побед, 5 ничьих, 2 поражения.

Достижения

Командные 
«КАМАЗ»
  Бронзовый призёр Первого дивизиона России: 2008.

«Кубань»
  Победитель Первого дивизиона России: 2010.

«Динамо» (Москва)
  Победитель Первенства ФНЛ: 2016/17.

Личные 
 Включён в список 33 лучших футболистов чемпионата России: 2013/14 (№ 3)

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»